Islip (New York), een plaats op Long Island in de Amerikaanse staat New York
 Islip (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Islip (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire